Benedikt Holub (ur. 2 października 2000) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu TJ Dukla Frenštát. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017) oraz mistrzostw świata juniorów (2018–2020).

Przebieg kariery 
W marcu 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 81. i 77. miejsce w Harrachovie. 30 września 2016 zajął 4. lokatę w zawodach Pucharu Karpat w Râșnovie. W lutym 2017 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, gdzie zajął 27. miejsce indywidualnie oraz 6. w rywalizacji drużynowej. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 w Kanderstegu zajął 46. lokatę indywidualnie. 

We wrześniu 2018 zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu dzięki dwukrotnemu zajęciu 21. pozycji w Râșnovie. W tym samym miesiącu po raz pierwszy wziął udział w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego – start jednak zakończył się dwukrotną dyskwalifikacją za nieprzepisowy kombinezon. W styczniu 2019 po raz drugi wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 45. miejsce indywidualnie oraz 11. lokatę drużynowo. Rok później w swoim ostatnim starcie na tej imprezie zajął 46. miejsce indywidualnie oraz 12. w zawodach drużynowych. 

W październiku 2020 zajął 4. oraz 3. miejsce w konkursach FIS Cupu w Râșnovie. W grudniu 2020 w Lahti zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując lokaty w piątej dziesiątce. 14 stycznia 2023 w Zakopanem zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, w którym zajął razem z reprezentacją Czech 8. miejsce. 21 stycznia 2023 zdobył pierwszy w karierze punkt Pucharu Kontynentalnego, zajmując 30. lokatę w Eisenerz.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Holuba na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Holuba na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000